Затоны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Затоны-1 — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.
 Затоны-2 — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.

См. также 
 Затон (значения)